Хельгесен, Финн - финский спортсмен.
Хельгесен, Хенри Томас - американский политик.